Juraschek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Juraschek (1849–1910), österreichischer Statistiker und Hochschullehrer
 Franz Juraschek (1895–1959), österreichischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger